Punta de Piedras peut désigner :

Toponymes

Punta de Piedras : chef-lieu de la municipalité de Tubores dans l'État de Nueva Esparta ;
 Punta de Piedras : capitale de la paroisse civile de José Antonio Chaves dans la municipalité de Miranda, dans l'État de Zulia ;
 Punte de Piedras : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre.

Voir aussi 
 Punta de Piedra

Homonymie de toponyme